Digterparken kan have flere betydninger:
 Digterparken (Viborg) – bebyggelse og parkområde i Viborg
 Digterparken (Aarhus) – bebyggelse og parkområde i Aarhus bydelen Aabyhøj

 Gader og veje
 Digterparken (Ballerup) – gade i Ballerup
 Digterparken (Brande) – lille gade i Ballerup
 Digterparken (Kolding) – lille gade i Kolding
 Digterparken (Hobro) – vej i Hobro
 Digterparken (Nykøbing Sjælland) – vej i Nykøbing Sjælland